Stragari je lahko:
 Stragari, Trstenik (Srbija)
 Stragari, Šumadijski okraj (Srbija)